Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Tallahassee 2002, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2002, è stato vinto da Petra Rampre (tds n. 4). In finale ha sconfitto Andrea Nathan con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Mirjana Lučić (primo turno)
  Vanessa Webb (quarti di finale)
  Jacqueline Trail (quarti di finale)
  Petra Rampre (campionessa)

  Alyssa Cohen (semifinali)
  Ilona Višnevskaja (primo turno)
  Elizabeth Schmidt (secondo turno)
  Feriel Esseghir (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Tallahassee 2002